Quint Aureli Simmac (orador i magistrat), erudit, orador i home d'estat romà 
 Quint Aureli Simmac (cònsol), cònsol el 446
 Quint Aureli Memmi Simmac (Quintus Aurelius Memmius Symmachus) fou el sogre de Boeci (Boëthius)